Chu eller CHU kan syfta på:

Personer
 Chu – ett kinesiskt efternamn enligt äldre transkribering numera Zhu

Geografi

Platser
 Chu – en flod i nuvarande Kirgizistan och Kazakstan, se Tju (flod)
 Chu – även Tju, en stad i Kazakstan, se Sju (stad)

Stater
 Chu (De tio rikena) – ett kungarike under de fem dynastierna och tio rikena 902–979
 Chu (stat) (楚) – en stat under vår- och höstperioden och de stridande staternas tid i Kina 722–221 f.Kr.
 Kungariket Chu – en stat, som utropades av olika rebelledare efter Qindynastins (221-206 f.Kr.) fall; detta inkluderar den stat, som utropades av Xiang Yu under Chu Han.
 Huan Xuans kortlivade regim, se Jindynastin (265–420)
 Chudynastin – en kortlivad stat 1127

Övrigt
 chu – ISO 639 alpha-3 för fornkyrkoslaviska
 Chu (instrument) – ett gammalt kinesiskt instrument av trä

CHU
 CHU – ett universitet i Hsinchu, Taiwan, se Chung Hua University
 CHU – IATA kod för flygplatsen i Houston County, Minnesota, se Houston County Airport (Minnesota)
 CHU (anropssignal) – anropssignal till en kortvågsradiostation i kanadensiska Ottawa
 CHU – ett protestantiskt politiskt parti i Nederländerna, se Christelijk-Historische Unie (Kristna historiska unionen)
 CHU – China Unicoms symbol på New York-börsen
 CHU – en fraktcontainer omgjord till bostadsutrymme, se Containerized housing unit